Дмитриево — название населённых пунктов:

Россия 
 Дмитриево — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Дмитриево — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Дмитриево — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Дмитриево — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Дмитриево — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Дмитриево — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Дмитриево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Дмитриево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Ростиловское муниципальное образование.
 Дмитриево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Сидоровское муниципальное образование.
 Дмитриево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Дмитриево — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Дмитриево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Дмитриево — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Дмитриево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Дмитриево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Дмитриево — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Дмитриево — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Дмитриево — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Дмитриево — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Дмитриево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Дмитриево — село в Скопинском районе Рязанской области России, входит в состав Горловского сельского поселения.
 Дмитриево — село в Скопинском районе Рязанской области России, входит в состав Полянского сельского поселения.
 Дмитриево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Дмитриево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Дмитриево-Полянский сельсовет
Дмитриево-Помряскино